Снегиревка — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области на реке Вотчица.

Входит в состав Ючкинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ючкинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 63 км, до центра муниципального образования Ючки — 31 км. Ближайшие населённые пункты — Некрасовская, Лукьяновская, Погорелка.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок Некрасовского лесопункта переименован в Снегиревка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Снегиревка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района